Тахигия () — вымерший вид сцинковых ящериц, выделяемый в монотипный род Tachygyia. Обитал на островах Тонга.

Ссылки 
 

†
†
Вымершие ящерицы
Виды животных, вымерших после 1500 года
†
Животные, описанные в 1839 году
Таксоны, описанные Габриэлем Биброном